Kokubunji pode se referir a:

 Kokubunji (Tóquio)
 Kokubunji (Kagawa)
 Kokubunji (Tochigi)
 Estação de Kokubunji, uma estação em Kokubunji, Tóquio, operada pela Seibu Railway e pela JR East
 Linha Kokubunji, uma ferrovia operada pela Seibu Railway.
 Kokubun-ji, templos provinciais no Japão

Desambiguação